Борисовское сельское поселение — упразднённое с 12 апреля 2010 года муниципальное образование в Старорусском муниципальном районе Новгородской области.

Административный центр — деревня Борисово. Территория поселения выходит к юго-западному побережью озера Ильмень.

Границы и статус муниципального образования — сельское поселение установлены областным законом № 559-ОЗ от 11 ноября 2005 года.

История 
В средневековье, на нынешней территории сельского поселения, находилась часть Бурежского погоста Шелонской пятины Новгородской земли. Позже, в Новгородской губернии территория относилась к Коростынской волости Старорусского уезда. В 1923 году на территории Борисовского сельсовета было 18 населённых пунктов. К концу 1920-х годов на территории сельсовета в эпоху коллективизации было организовано 14 колхозов. Со временем происходило укрупнение колхозов путём их объединения, и 7 апреля 1970 года произошло объединение колхозов им. «Кирова» и «Ильменский рыбак» в «им. В. И. Ленина». В 1992 году сельсовет упразднён, как и другие в области, взамен была образована Борисовская сельская администрация.

Населённые пункты 
На территории сельского поселения расположено 7 населённых пунктов (деревень): , Борисово, Волковицы, Иванцево, , Ужин и Устрека.

Демография

Транспорт 
По территории муниципального образования проходит автодорога  (Шимск — Старая Русса).

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Новгородской области
Упразднённые муниципальные образования Старорусского района
Сельские поселения, упразднённые в 2010 году